Losna steht für:

 Losna (Innlandet), See im norwegischen Fylke Innlandet
 Losna (Solund), Insel in der norwegischen Gemeinde Solund
 Losna (Ajdar), ukrainisch–russischer Grenzfluss und Nebenfluss der Ajdar
 Name einer norwegischen Fähre, siehe MM71FE